Saint-Aignan kan avse femton kommuner i Frankrike:

 Saint-Aignan, Ardennes
 Saint-Aignan, Gironde
 Saint-Aignan, Loir-et-Cher
 Saint-Aignan, Morbihan
 Saint-Aignan, Sarthe
 Saint-Aignan, Tarn-et-Garonne
 Saint-Aignan-de-Couptrain
 Saint-Aignan-de-Cramesnil
 Saint-Aignan-des-Gués
 Saint-Aignan-des-Noyers
 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
 Saint-Aignan-le-Jaillard
 Saint-Aignan-sur-Roë
 Saint-Aignan-sur-Ry
 Mont-Saint-Aignan

en:Saint-Agnan#Saint-Aignan